Silvy steht für:

 Camille Silvy (1834–1910), französischer Fotograf
 Silvy de Bie (auch Silvy Melody; * 1981), belgische Sängerin

Siehe auch:
 Silvi (Begriffsklärung)
 Sylvie